De MTN 8 2010 was de 37e editie van het MTN 8-voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Het toernooi begon op 5 augustus 2011 en eindigde op 10 september 2011. De Orlando Pirates wonnen het toernooi door in de finale Kaizer Chiefs te verslaan na verlengingen met 1-0.

Kwartfinale

Halve finale 

|}

Heenduel

Return

Finale

Externe links 
 MTN officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2011
Voetbal in Zuid-Afrika